Rádio Anhanguera foi uma emissora de rádio brasileira, instalada na cidade de Araguaína, no Estado do Tocantins. A emissora era sintonizada em 870 AM e através de Onda Tropical 4905, que podia ser captado em todo o norte do Brasil somente a noite. A emissora já foi afiliada à Rede SomZoom Sat, entre final dos anos 90 e início dos anos 2000.

Com a migração para o FM, em 106.3 MHz, a emissora passou a se tornar microgeradora da CBN Tocantins em 16 de dezembro de 2016.

Ver também 
 Grupo Jaime Câmara
 CBN Tocantins

Grupo Jaime Câmara
Estações de rádio extintas em 2016
Estações de rádio extintas do Brasil